kolorystyka (muzyka)
 kolorystyka (plastyka)

Zobacz też 
 Barwa